Vatersdorf ist Ortsname von:

Vatersdorf (Buch am Erlbach)

Es ist auch eine ältere Bezeichnung für Schloss Liebenau (Graz).